Keimer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Keimer (* 1964), deutscher Physiker
 Elisabeth Keimer (1898–1935), deutsche Malerin und Glaskünstlerin
 Ludwig Keimer (1892–1957), deutscher Ägyptologe